Osoby o nazwisku Garko:
 Gabriel Garko – włoski aktor filmowy i telewizyjny, model
 Gianni Garko (właśc. Giovanni Garcovich) – włoski aktor filmowy